«Firestarter» () — первый сингл британской электронной группы The Prodigy из её третьего студийного альбома The Fat of the Land; десятый сингл в дискографии группы; вышел 19 марта 1996 года. «Firestarter» стал первым синглом группы, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart, оставаясь на ней в течение трёх недель; также он занял первые позиции в финских и норвежских чартах. При выходе сингла, песня стала объектом споров в Британии ввиду характера текста и вышедшего видеоклипа.

В состав авторов песни, наряду с Лиамом Хоулеттом и Китом Флинтом, были включены также Ким Дил из альт-рок-группы The Breeders и участники нововолновой группы Art of Noise, что связано с использованием семплов из композиций соответствующих групп.

После выхода сингл был сертифицирован BPI и RIAA как золотой. В 2011 году песня была включена журналом NME в топ-лист «150 лучших песен последних 15 лет».

Инструментальная версия песни была включена в саундтрек версии игры Wipeout 2097 для PlayStation. Песню можно было услышать на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Также песня была включена в саундтрек игры Need for Speed: Most Wanted 2012. В 2015 году песня была также включена в саундтрек игры Just Cause 3.

Описание сингла 
Помимо заглавной песни, сингл включает в себя инструментальную версию песни, би-сайд «Molotov Bitch», записанный Хоулеттом в 1995 году и впервые прозвучавший на видеоальбоме Electronic Punks, а также танцевальный микс за авторством техно-трио Empirion.

Использованные семплы 
 Закольцованный гитарный вау-вау-рифф был семплирован из трека «S.O.S.» группы The Breeders с альбома Last Splash.
 Также в песне были использованы вокальные семплы из композиции «Close (to the Edit)» группы Art of Noise с альбома Who’s Afraid of the Art of Noise?, вследствие чего в состав авторов песни были включены тогдашние члены группы: Энн Дадли, Тревор Хорн, Джей Джей Джезалик, Гэри Лэнган и Пол Морли.

Видеоклип 
Видеоклип на песню был поставлен режиссёром Уолтером Штерном и снят в заброшенном туннеле лондонского метро у станции Олдвич. Манера выступления Кита Флинта, усиленная съёмкой на чёрно-белую плёнку, вызвала споры об опасности показа видеоклипа детям. Некоторые телеканалы даже отказались показывать клип в дневное «детское» время.

Интересный факт: изначально клип снимался цветным и в других локациях, но его итоговый вариант не понравился участникам группы. Было принято решение переснять клип, но ввиду ограниченности времени музыканты решили сократить время постпродакшена, и сделать клип черно-белым.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Недельные чарты

Годичные чарты

Сертификации

Исполнение 
Песню «Firestarter» неоднократно на своих концертах исполняла группа Bloodhound Gang.

Примечания 

Синглы The Prodigy
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Синглы XL Recordings
Песни Джина Симмонса
Песни 1996 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии